Royal Air Force Staff College bezeichnet:

 Royal Air Force Staff College Andover (1922–1970); mit Außenstelle RAF Staff College Bulstrode Park (1941–1948)
 Royal Air Force Staff College Bracknell (1945–1997)
 Royal Air Force Staff College (Overseas) in Haifa (1944–1946)